Линия 6:
 Линия 6 (Мадридский метрополитен)
 Линия 6 (Стамбульский метрополитен)
 Линия 6 (Метрополитен Мехико)
 Линия 6 (Парижское метро)

 Линия 6 Петербургского метрополитена
 Шестая линия московского метрополитена

См. также 
 6 (линия метро)